Хоммель () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Хоммель, Иоганн (1518—1562) — немецкий протестантский богослов и учёный, математик, астроном; в его часть назван лунный кратер «».
  (1697—1765) — немецкий юрист.
  (1722—1781) — немецкий юрист и реформатор уголовного правосудия; сын Фердинанда Августа Хоммеля.
 Хоммель, Фриц (1854—1936) — немецкий учёный, ориенталист и историк.
  (1883—1971) — немецкий художник, наиболее известен своими портретами ведущих немецких предпринимателей, таких как Макс Грундиг, , и политиков, таких как Пауль фон Гинденбург, Адольф Гитлер и Герман Геринг.
  (1899—1996) — немецкий учёный, классический филолог; сын Фрица Хоммеля.
  (1925—2012) — немецкий учёный, классический археолог; сын Хильдебрехта Хоммеля.
  (1929—2011) — немецкий учёный, музыковед; сын Хильдебрехта Хоммеля.
 Хоммель, Кристиан (род. 1963) — немецкий музыкант, гобоист; сын Петера Хоммеля.

Примечания